Adonara (eiland), een Indonesisch eiland
 Adonara (plaats), een plaats op het gelijknamige eiland
 Adonara (taal), een taal die gesproken wordt in Indonesië